Miejscowości w USA:
 Walkerville – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Oceana
 Walkerville – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Silver Bow
Gminy w USA:
 Walkerville (ang. Walkerville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Greene
Miejscowości w Australii:
 Walkerville – miejscowość w Australii